Het tennistoernooi Australian Open werd in 1989 bij de mannen voor de 77e keer gehouden. De als tweede geplaatste Tsjechoslowaak Ivan Lendl won het toernooi voor de eerste keer door in de finale zijn als negende geplaatste landgenoot Miloslav Mečíř met 6-2 6-2 6-2 te verslaan.

Geplaatste spelers
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Australian Open
ITF-toernooi in 1989